Cranium steht für:

 Schädel (lateinisch cranium)
 Cranium (Band), eine schwedische Speed- und Thrash-Metal-Band
 Cranium (Spiel), ein Brettspiel zum Raten und Denken

Siehe auch: